

Муніципалітети у Франції 
 Лапейруз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен.
 Лапейруз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом.
 Лапейруз-Фоссат () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна.

Персоналії 
 Жан-Франсуа Лаперуз (; 1741—1788) — французький мореплавець, офіцер військово-морського флоту.
 Філіпп Піко де Лаперуз (1744—1818) — французький природознавець.

Див. також 
 Лаперуз () — гора (3078 м) в Південних Альпах Нової Зеландії.
 Лаперуз () — кратер на видимій стороні Місяця.
 Протока Лаперуза — протока у Тихому океані, між південним краєм острова Сахалін мисом Крильон (Росія) та Хоккайдо (Японія).